Puhovo je lahko:
 Puhovo, Hrvaška
 Puhovo, Lučani (Srbija)